

Aziende 
 Suter Racing Technology – costruttore svizzero di parti per motociclette

Persone 
 Bob Suter (1957-2014) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Corinne Suter (1994) – sciatrice alpina svizzera
 Eskil Suter (1967) – pilota motociclistico svizzero 
 Fabienne Suter (1985) – ex sciatrice alpina svizzera
 Fergus Suter (1857-1916) – calciatore scozzese
 Gary Suter (1964) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Hans Heinrich Suter (1878-1955) – calciatore, arbitro di calcio e dirigente sportivo svizzero
 Heinrich Suter (1848-1922) – matematico svizzero
 Heiri Suter (1899-1978) – ciclista su strada e pistard svizzero
 Jasmina Suter (1995) – sciatrice alpina svizzera
 Martin Suter (1948) – scrittore svizzero
 Max Suter (1895-1936) – ciclista su strada e ciclocrossista svizzero
 Ryan Suter (1985) – hockeista su ghiaccio statunitense